L'expression « République romaine » fait avant tout référence à la République romaine (509-27 av. J.-C.), période de l'histoire de la Rome antique.

Elle peut faire également référence à d'éphémères régimes politiques centrés sur la ville de Rome : 
 , formée sous l'influence d'Arnaud de Brescia
 République romaine (1347), dirigée par Cola di Rienzo
 République romaine (1798), État éphémère proclamé par la République française.
 République romaine (1849), État éphémère formé à Rome en 1849 dans la droite ligne de la vague révolutionnaire de 1848 en Europe.

Voir aussi